Křídla vlasti Olomouc je historický název těchto klubů:
Křídla vlasti Olomouc – zaniklý hokejový klub
VTJ Dukla Olomouc – zaniklý fotbalový klub